Константин Кукель:
 Кукель, Константин Иванович (род. 1865) — полковник (1912), командир 15-го понтонного батальона (1915)
 Кукель, Константин Ксаверьевич (род. 1833) — майор 20-го резервного Кадрового батальона (1884)
 Примечания